Os Círculos de Estudos se tornou uma terminologia comum na Fé Bahá'í para descrever um encontro específico para o estudo dos Ensinamentos bahá'ís, com ênfase em promover o bem-estar da humanidade.

O círculo de estudo é uma forma de aprendizado designado a estabelecer um sistema educacional contínuo sobre conceitos espirituais. Eles são normalmente coordenados por um tutor, que possui instruções para agir como um facilitador, e não como uma "autoridade", sendo o princípio fundamental dos círculos a participação voluntária dos membros.

Outra ideia fundamental da utilização deste princípio é a capacitação individual para a compreensão dos textos Bahá'is, com o objetivo de unir as visões sobre o entendimentos principais da crença Bahá'í. Note-se que, apesar do estudo e aprofundamento das escrituras ser enconrajado entre os baha'is, não é permitido impôr interpretações pessoais aos crentes

Embora tenha sido inicialmente feito para os bahá'ís, os círculos de estudo, podem ser atualmente utilizados para todas as pessoas, com o intuito de auto-conhecimento, reflexão ou para conhecer a religião Bahá'í.

Práticas bahá'ís
Instituições bahá'ís